jakut nyelv
 jakut ábécé
 jakut nép
 Jakutföld

 Jakut póni, Jakutföldön őshonos lófajta